Parallorchestes är ett släkte av kräftdjur. Parallorchestes ingår i familjen Hyalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Parallorchestes